Халеп:
 Халеп — древнерусский город в Киевском княжестве, ныне село Халепье Обуховского района Киевской области.
 Халеп, Симона (род. 1991) — румынская теннисистка.